Tontine (België), een kanscontract
Tontine (Afrika), de Afrikaanse variant op bovengenoemde
Tontine (Kaartspel)
 In cryptografie is een tontine een algoritme.
 Voor de Australische kussenfabrikant zie Tontine Group.